

Sigle 
 Local Area Network  – rete locale di computer

Aziende 
 LAN Airlines  – compagnia aerea cilena, oggi LATAM Airlines

Codici 
 LAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Lansing (Stati Uniti)
 LAN – codice vettore ICAO di LATAM Airlines
 lan – codice ISO 639-3 della lingua laru
 LAN – codice ISO 3166-2:AZ del distretto di Lakaran (Azerbaigian)
 LAN – codice ISO 3166-2:PH del Lanao del Norte (Filippine)
 LAN – codice ISO 3166-2:GB del Lancashire (Regno Unito)

Altro
 Lan  – nome di un personaggio del ciclo fantasy La Ruota del Tempo